Castle – città degli Stati Uniti d'America.
 Castle – serie televisiva statunitense prodotta dal 2009 (nota anche come Castle – Detective tra le righe).
Castle – singolo di Halsey
Castle – album di Jolin Tsai
 Castle Records – etichetta discografica statunitense.
 Castle Clinton – monumento nazionale statunitense situato a New York.
 Castle Wolfenstein – videogioco del 1981.
William Castle – regista, produttore cinematografico e attore statunitense